
Дамара — город в Центральноафриканской Республике, в префектуре Омбелла-Мпоко, где является центром одной из её четырёх субпрефектур. Население — 9117 чел. (2021).

География и климат 
Город расположен на юге страны, примерно в 70 км от границы с Демократической Республикой Конго и от столицы ЦАР, Банги (по прямой; по автодороге — от 78 до 85 км).

Население 
Численность населения города растёт с перепадами: если в 1988 году здесь проживало 10 600 человек, в 2003 — 6196, то в 2013 — 9266.

История 
С 1960 года — в составе независимой Центральноафриканской Республики. В конце 2012 года в ходе Гражданской войны в Центральноафриканской Республике Дамара стала ареной боёв между правительственными войсками и мятежниками; город превратился в ключевой пункт, в случае захвата которого перед повстанцами была бы открыта прямая дорога на столицу страны. 22 марта 2013 года силы повстанцев заняли Дамару, после чего начали штурм столицы страны.

Примечания 

Города Центральноафриканской Республики